Ideon kan syfta på:
Ideon – en forskningsby i Lund
 Ideon Gateway – en  byggnad som ligger i norra delen av Ideon i nordöstra Lund
 Ideon-Malmö – tidigare namn på en  en forskningspark i Malmö, se Medeon
Space Runaway Ideon – eller The Ideon, en japansk anime-TV-serie
Idéonteatern – Stockholm

Se även
Ideon Gateway, byggnad i Lund
Odeon